Veres Péter
Veres Péter (1897–1970) író, politikus
Veres Péter (1920–1976) író, újságíró, az író Veres Péter fia, de a névazonosság miatt felvette az anyja vezetéknevét, és Nádasdi Péter néven alkotott.
Veres Péter (1941) néprajzkutató
Veres Péter (1957) építészmérnök, muzeológus
Veres Péter (1969) belsőépítész

Veress Péter
Veress Péter (1928) közgazdász, politikus